

Religion 
 Terre sainte, nom donné par les chrétiens à la région où a vécu Jésus de Nazareth.
 Chrétiens de Terre sainte, minorité de la population de Palestine (Israël et territoires palestiniens occupés) de confession chrétienne.
 Custodie franciscaine de Terre sainte, territoire d'activité des Franciscains localisée en Terre sainte.
 Église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre sainte, Église luthérienne fondée en 1959 et basée à Jérusalem.

Œuvre 
 Terre sainte, pièce de théâtre de Mohamed Kacimi écrite en 2006.
  , album-concept de metal progressif du groupe brésilien Angra.

Presse écrite 
 La Terre sainte, royaume de Marie, journal édité à Grenoble de 1865 à 1875 par l'Œuvre religieuse de l'Orient sous la direction de Claude-Régis Girard
 La Terre sainte : journal des lieux saints, journal édité de 1875 à 1887 et dirigé par Augustin Albouy de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Il prend la suite de la revue La Terre sainte, royaume de Marie.
 Revue illustrée de la Terre sainte et de l'Orient catholique, journal édité de 1888 à 1895 par l'Œuvre des écoles d'Orient. Il prend la suite de la revue La Terre sainte : journal des lieux saints.
 La Terre sainte : revue de l'Orient chrétien, nouveau nom de la revue précédente, édité de 1895 à 1907 par l'Œuvre d'Orient. Un supplément de la revue est créé en 1896 Revue de l’Orient chrétien qui est publié jusqu'en 1946.
 Terre sainte magazine, journal créé en 1921 par la Custodie franciscaine de Terre sainte.

Toponymie 
 Terre Sainte, région du canton de Vaud.
 Terre Sainte, quartier de La Réunion.
 Sainte-Terre : commune française de la Gironde.

Notes et références